Міжконтинентальний кубок з футболу 1968 — 9-й розіграш турніру. Матчі відбулись 25 вересня і 16 жовтня 1968 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1967—1968 англійським «Манчестер Юнайтед» та переможцем Кубка Лібертадорес 1968 аргентинським «Естудьянтесом». За підсумками обох ігор, набравши три очки титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Естудьянтес».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1967—1968
 Кубок Лібертадорес 1968

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1968 на rsssf 

1968 у футболі
1968
Вересень 1968
Жовтень 1968